Roerdalslenk, Slenk in continentaal Nederland, vooral in oudere literatuur vaak Centrale Slenk genoemd;
Centrale Noordzeeslenk, Slenk in Noordzee bekken